Alfred Yarrow − brytyjski arystokrata, projektant okrętów
 kocioł parowy typu Yarrow − typ kotła parowego używany na jednostkach pływających od końca XIX wieku
 Yarrow Shipbuilders − brytyjska stocznia
 Yarrow Stadium – stadion w New Plymouth

Zobacz też:
 Jarrow (miasto)